Roosville può riferirsi a:
 Canada
 Roosville – comunità agricola della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 Roosville – area non incorporata della contea di Lincoln in Montana